Venizelos (Βενιζέλος) es un apellido griego. Puede referirse a:
 Eleftherios Venizelos (1864-1936), político y primer ministro griego;
 Sofoklis Venizelos (1894-1964), político y primer ministro griego, hijo de Eleftherios; o
 Evangelos Venizelos (n. 1957), político griego, no relacionado con los anteriores.